Њемчице могу бити:

 Њемчице (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Њемчице (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Њемчице (Колин), насељено мјесто у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република
 Њемчице (Кромјержиж), насељено мјесто у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република
 Њемчице (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Њемчице (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Њемчице (Прахатице), насељено мјесто у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Њемчице (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Њемчице (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Њемчице (Топољчани), насељено мјесто у округу Топољчани, Њитрански крај, Словачка Република